Конюхи́ () — деревня в составе Ленинского сельсовета Горецкого района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 11 человек

См. также 
 Ленинский сельсовет
 Горецкий район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Горецкого района